Фреліх (Фрьоліхь) () — німецьке прізвище. В перекладі — «Щасливий», «Веселий» або «Радісний».

Відомі носії 
 Вальтер Фреліх (1893—1969) — німецький військово-морський діяч, один з керівників морського будівництва, віце-адмірал-інженер крігсмаріне.
 Вільгельм Фреліх (1910—1939) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Фреліх Віктор (1949—1995) — український еколог, громадський діяч, журналіст.
 Герберт Фреліх (1905—1991) — британський фізик, академік.
 Єва Маргарета Фреліх (1650—1692) — шведська письменниця, містик і візіонер.
 Йозеф Алоїс фон Фреліх (1766—1841) — німецький медик, ентомолог і ботанік.
 Лінда Фреліх (* 1979) — німецька баскетболістка.
 Фреліх Олег Миколайович (1887—1953) — радянський російський актор театру і кіно, режисер. Заслужений артист РРФСР.
 Оскар Фреліх (1843—1909) — німецький електротехнік, фахівець в царині телеграфії й електрохімії.
 Пауль Фреліх (1884—1953) — німецький журналіст і публіцист, політик.
 Сільвія Фреліх (* 1959) — східнонімецька спортсменка, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу.
 Шарлота Фреліх (1698—1770) — шведська письменниця, поетеса, історик, агрономом і фізик.
 Штефан Фреліх (1889—1978) — австрійський і німецький офіцер, генерал авіації.
німецькі прізвища